Abonyi Géza (1894–1949) színész, színitanár
 Abonyi Géza (1917–1989) jogász, egyetemi tanár
 Abonyi Géza (1951 körül–1995) fogathajtó